Le mot Tardon peut faire référence à :

Patronyme 
 Asthon Tardon (1882-1944), planteur, industriel et homme politique français, né dans la commune du Carbet (Martinique),
 Raphaël Tardon (1911-1967), poète et écrivain français, né à Fort-de-France (Martinique), fils cadet d'Asthon.
 Bruno Tardon (1942-), scénariste français, fils de Raphaël et petit-fils d'Asthon.
 Manon Tardon (1913-1989), Resistante et figure de la France libre, née à Fort-de-France (Martinique), fille d'Asthon.

Littérature 
 Prix Raphaël-Tardon, prix de littérature jeunesse antillaise.

Sciences 
 Un bradyon, autrement dit une particule plus lente que la lumière.

Notes 

Homonymie de patronyme